Famille Ribotti, famille noble du comté de Nice

 Ignace Ribotti (1809-1864), acteur de l’unité italienne. Appartient à la famille Ribotti.
 Louis Ribotti, poète de langue occitane du . Voir Liste de poètes de langue occitane.

 La rue Ribotti est une voie publique de Nice.
 La via Ignazio Ribotti est une voie publique de Rome.

Voir aussi